Major Indoor Soccer League (MISL) es el nombre de una liga de fútbol indoor con equipos de Estados Unidos, Canadá, y México. Bajo este nombre han existido tres competiciones:

 Major Indoor Soccer League (1978-1992): Torneo que existió entre 1978 y 1992.
 Major Indoor Soccer League (2001-2008): Torneo que existió entre 2001 y 2008.
 Major Indoor Soccer League (2008-2014): Torneo que existió entre 2008 y 2014.